«Thnks fr th Mmrs» (эрратив от , ) — сингл американской рок-группы Fall Out Boy, выпущенный 27 марта 2007 года в качестве третьего сингла с их третьего студийного альбома Infinity on High. Продюсером выступил Бэбифейс.

Сингл имел коммерческий успех, он достиг 11-го места в чарте Billboard Hot 100 в США, и стал самым популярным синглом в Австралии, заняв 3-е место в чарте ARIA. Он был сертифицирован золотым RIAA и платиновым в Австралии. По состоянию на февраль 2014 года было продано 3 527 000 экземпляров. Сингл стал основным хитом на концертах группы, интервью-выступлениях и радио, став одним из самых узнаваемых синглов группы.

Обзор
В интервью Kerrang! басист Пит Венц объяснил, что песня рассказывает о романтических отношениях, в которых чувства исчезли, но оба любовника продолжают спать друг с другом, чтобы удовлетворить свои физические потребности.

В названии были удалены все гласные, как насмешка в адрес звукозаписывающей компании, которая просила группу сокращать длинные названия песен.Строка в припеве «He tastes like you, only sweeter» взята из фильма «Близость».

Трек-лист
Yellow vinyl
 "Thnks fr th Mmrs"
 "Our Lawyers Made Us Change the Name of This Song So We Wouldn't Get Sued" (live from Hammersmith)

US CD
 "Lindbergh Palace Remix" – 7:53
 "Thnks fr th Mmrs" (album version) – 3:23

Promo
 "Thnks fr th Mmrs"

The Remixes (CD and Masterbeat.com)
 "Thnks fr th Mmrs" (The Lindbergh Palace Radio Edit) – 3:53
 "Thnks fr th Mmrs" (Lenny B Short Term Memory) – 3:51
 "Thnks fr th Mmrs" (Lenny B Radio Edit) – 5:11
 "Thnks fr th Mmrs" (The Lindbergh Palace Remix) – 7:50
 "Thnks fr th Mmrs" (The Lindbergh Palace Remix with DJ Intro) – 7:14
 "Thnks fr th Mmrs" (Lenny B Long Term Memory) – 6:37
 "Thnks fr th Mmrs" (Lenny B Club Remix) – 8:25
 "Thnks fr th Mmrs" (The Lindbergh Palace Dub) – 6:37

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки

 

Песни Fall Out Boy
Синглы 2007 года
Песни, написанные Питом Вентцом
Песни, написанные Патриком Стампом
Песни 2007 года
Синглы Island Records